Верхній Баскунчак— селище міського типу в Ахтубінському районі Астраханської області Росії, адміністративний центр муніципального утворення 
 Баскунчак— солоне самоосадне безстічне[1] і сильномінералізоване озеро в Ахтубінському районі Астраханської області, Росія. 
 Нижній Баскунчак— селище